A 2019–2020. évi Formula–E bajnokság az elektromos formulaautós szériának hatodik szezonja volt. 2019. november 22-én vette kezdetét Szaúd-Arábiában, a szezonzáróra pedig eredetileg London városában került volna sor, 2020. július 26-án. A koronavírus-járvány következtében a versenynaptár összetétele jelentősen megváltozott. A kényszerszünet alatt a bajnokság szervezői egy új E-sport bajnokságot hívtak életre, amely a  Formula E Race at Home Challenge nevet viselte. A szezon utolsó versenyeit, összesen hat fordulót Berlin városában rendezték meg 2020. augusztus 5. és 13. között. A német fővárosban összesen hat futamot rendeztek, három különböző vonalvezetést használva, üres lelátók előtt. Az évad 11 futamból áll. A sorozat betétfutamait továbbra is a Jaguar I-Pace eTrophy futotta.

Az egyéni címvédő a versenyzők között a kétszeres bajnok Jean-Éric Vergne, míg a csapatok között a DS Techeetah alakulata volt. A bajnokságot a portugál António Félix da Costa nyerte meg, első bajnoki címét szerezve a sorozatban, a DS Techeetah pedig sikeresen megvédte csapatbajnoki címét, ezzel kétszeres bajnokká avanzsált a csapat.

Tesztek

A szezon előtt 
A szezon előtti kollektív teszteket október 15. és október 16. között, valamint október 18-án tartották a spanyolországi Circuit Ricardo Tormo pályán.

A szezon közben 
2020. március 1-én megtarották az újonc versenyzők számára kiírt tesztet a Marokkóban található Circuit International Automobile Moulay El Hassan versenypályán.

{| style="font-size: 85%" class="wikitable collapsible collapsed"
|-
! colspan="8" |Részletes teszteredmények
|-
| colspan="8" | A vastagon kiemelt köridők a versenyzők legjobb eredményeit szimbolizálják.
|-
!
! 
!Versenyző
!Csapat
!
!
!
!
|-
! scope="row"| 1.
| align="center"| 2
| data-sort-value="CAS"| Nick Cassidy
| Envision Virgin Racing
| 1:17.526
| 1:16.467
| align="center"| -
| align="center"| 74
|- 
! scope="row"| 2.
| align="center"| 7
| data-sort-value="CAM"| Sérgio Sette Câmara
| Geox Dragon 
| 1:18.036
| 1:16.930
| align="center"| +0.463
| align="center"| 84
|-
! scope="row"| 3.
| align="center"| 25
| data-sort-value="LAP"| Nicolas Lapierre
| DS Techeetah
| 1:18.174
| 1:17.092
| align="center"| +0.625
| align="center"| 80
|-
! scope="row"| 4.
| align="center"| 13
| data-sort-value="ALB"| Filipe Albuquerque
| DS Techeetah
| 1:17.694
| 1:17.116
| align="center"| +0.649
| align="center"| 78
|-
! scope="row"| 5.
| align="center"| 28
| data-sort-value="KIR"|  Kyle Kirkwood
| BMW i Andretti Motorsport
| 1:18.387
| 1:17.272
| align="center"| +0.805
| align="center"| 78
|-
! scope="row"| 6.
| align="center"| 19
| data-sort-value="NAT"| Norman Nato
| Venturi Racing
| 1:17.770
| 1:17.302
| align="center"| +0.835
| align="center"| 96
|-
! scope="row"| 7.
| align="center"| 17
| data=sort-vaule="HUG"| Jake Hughes
| Mercedes
| 1:17.620
| 1:17.303
| align="center"| +0.836
| align="center"| 75
|-
! scope="row"| 8.
| align="center"| 27
| data-sort-value="AUE"| Lucas Auer
| BMW i Andretti Motorsport
| 1:18.322
| 1:17.327
| align="center"| +0.860
| align="center"| 86
|-
! scope="row"| 9.
| align="center"| 66
| data-sort-value="VANDL"|  Kelvin van der Linde
|  Audi Sport Abt Schaeffler 	
| 1:17.505
| 1:17.360
| align="center"| +0.893| align="center"| 84
|-
! scope="row"| 10.
| align="center"| 51
| data-sort-value="FEN"| Sacha Fenestraz
| Jaguar
| 1:17.666
| 1:17.490
| align="center"| +1.023| align="center"| 81
|-
! scope="row"| 11.
| align="center"| 5
| data-sort-value="JUN"| Daniel Juncadella
| Mercedes
| 1:18.197
| 1:17.594
| align="center"| +1.127| align="center"| 94
|-
! scope="row"| 12.
| align="center"| 11
| data-sort-value="DRU"| Mattia Drudi
|  Audi Sport Abt Schaeffler 
| 1:18.301
| 1:17.703
| align="center"| +1.236| align="center"| 81
|-
! scope="row"| 13.
| align="center"| 20
| data-sort-value="CHA"| Jamie Chadwick
| Jaguar
| 1:18.983
| 1:17.721
| align="center"| +1.254| align="center"| 89
|-
! scope="row"| 14.
| align="center"| 22
| data-sort-value="TAK"| Takabosi Micunori
|  Nissan e.dams
| 1:20.505
| 1:17.799
| align="center"| +1.332| align="center"| 79
|-
! scope="row"| 15.
| align="center"| 36
| data-sort-value="MAK"| Frédéric Makowiecki
| Porsche
| 1:18.014
| 1:17.904
| align="center"| +1.437| align="center"| 84
|-
! scope="row"| 16.
| align="center"|64
| data-sort-value="DER"| Pipo Derani
| Mahindra
| 1:17.982
| 1:17.941
| align="center"| +1.474| align="center"| 77
|-
! scope="row"| 17.
| align="center"| 23
| data-sort-value="MAR"| Jann Mardenborough
|  Nissan e.dams
| 1:19.886
| 1:17.942
| align="center"| +1.475| align="center"| 68
|-
! scope="row"| 18.
| align="center"| 6
| data-sort-value="ERI"| Joel Eriksson
| Geox Dragon 
| 1:18.167
| 1:18.019
| align="center"| +1.552| align="center"| 79
|-
! scope="row"| 19.
| align="center"| 48
| data-sort-value="LEC"| Arthur Leclerc
| Venturi Racing
| 1:18.839
| 1:18.076
| align="center"| +1.609| align="center"| 88
|-
! scope="row"| 20.
| align="center"| 94
| data-sort-value="DEJ"| Sam Dejonghe
| Mahindra
| 1:18.976
| 1:18.141
| align="center"| +1.674| align="center"| 90
|-
! scope="row"| 21.
| align="center"| 4
| data-sort-value="POW"| Alice Powell
| Envision Virgin Racing
| 1:18.993
| 1:18.301
| align="center"| +1.834| align="center"| 83
|-
! scope="row"| 22.
| align="center"| 33
| data-sort-value="FUO"| Antonio Fuoco
| NIO 333
| 1:18.736
|1:18.825
| align="center"| +2.269| align="center"| 74
|-
! scope="row"| 23.
| align="center"| 3
| data-sort-value="CAO"| Cang Csou
| NIO 333
| 1:22.860
| 1:19.234
| align="center"| +2.767| align="center"| 81
|-
! scope="row"| 24.
| align="center"| 18
| data-sort-value="PRE"| Thomas Preining
| Porsche
| 1:19.947
| 1:19.374
| align="center"| +2.907| align="center"| 82
|-
|}

 Csapatok és versenyzők 
A bajnokság résztvevői Michelin abroncsokkal teljesítették a szezont.

 Tesztversenyzők 

 Átigazolások 
 Csapatváltások 

 André Lotterer; DS Techeetah versenyző → TAG Heuer Porsche Formula E Team versenyző Maximilian Günther; Geox Dragon versenyző → BMW i Andretti Motorsport versenyző António Félix da Costa; BMW i Andretti Motorsport versenyző → DS Techeetah versenyző Stoffel Vandoorne; HWA Racelab versenyző → Mercedes-Benz EQ Formula E Team versenyző Újonc versenyzők 

  Brendon Hartley; WEC, SMP Racing versenyző → Geox Dragon versenyző Nico Müller; DTM, Audi Sport Team Abt Sportsline versenyző → Geox Dragon versenyző Nyck de Vries; Formula–2, ART Grand Prix versenyző → Mercedes-Benz EQ Formula E Team versenyző James Calado; WEC, AF Corse versenyző → Panasonic Jaguar Racing versenyző Visszatérő versenyzők

 Neel Jani; WEC, Rebellion Racing versenyző→ TAG Heuer Porsche Formula E Team versenyző Ma Csing-hua; WTCR, Team Mulsanne versenyző → NIO 333 FE Team versenyző Távozó versenyzők 

  Gary Paffett; HWA Racelab versenyző → Mercedes-Benz EQ Formula E Team tesztversenyző Alex Lynn; Panasonic Jaguar Racing versenyző → WEC, Aston Martin Racing versenyző José María López; Geox Dragon versenyző → WEC, Toyota Gazoo Racing versenyző Tom Dillmann; NIO Formula E Team versenyző → Formula–2, Trident tesztversenyző Év közbeni pilótacserék 

  Daniel Abtot szimulátoros botránya miatt az Audi menesztette. Helyét a berlini fordulókra  René Rast vette át.
 2020 júliusában bejelentették, hogy  Ma Csing-hua egyéb okok miatt nem tud elutazni a hátralévő fordulókra. Helyét a berlini fordulókra  Daniel Abt vette át.
  Pascal Wehrlein 2020 júniusában bejelentette, hogy elhagyja a Mahindra istállót. Helyét a berlini fordulókra  Alex Lynn vette át.
  Brendon Hartley 2020 júliusában bejelentette, hogy távozik a Dragon Racing alakulatától. Helyét a berlini fordulókra  Sérgio Sette Câmara vette át.
  James Caladonak a WEC-ben való részvétele miatt nem vett részt mindegyik berlini fordulóban. Helyét  Tom Blomqvist vette át.

 Újonc csapatok 

 TAG Heuer Porsche Formula E Team
 Mercedes-Benz EQ Formula E Team
 NIO 333 FE Team (a NIO Formula E Team felvásárlásával és átalakulásával)

 Távozó csapatok 

 HWA Racelab (a Mercedes gyári csapattá alakulásával)
 NIO Formula E Team

 Szabályváltozások 
 Az Attack Mode (Támadó üzemmód) nagyobb mértékben segítette a versenyzőket. Az ereje 225 kW-ről 235 kW-ra növekedett.
 Amikor egész pályás sárga zászló, vagy biztonsági autó volt érvényben a versenyzők nem aktiválhatták az Attack Mode''-ot.
 A dupla motorok a 2019–20-as szezontól kezdve nem használhatóak.
 Piros zászlós periódusok esetén az óra megállt, annak érdekében hogy a versenyzők a verseny teljes hosszát teljesíthessék.
 A kvalifikációs csoportok leggyorsabb versenyzője plusz egy ponttal gazdagodott.

Versenynaptár 
A listán szereplő pályák szerepeltek a 2019–2020-as szezon versenynaptárjában.

Változások 
 Ebben az évben Rijád két futamot rendezett.
A monacói és a svájci verseny nem kerül megrendezésre.
A kialakult belpolitikai helyzet miatt Hongkong városa nem tudta megrendezni a versenyt.

Eredmények

Pontrendszer

Versenyzők 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok

Időmérő edzések 

Megjegyzés:
A versenyzők helyezései a bajnokságban elfoglalt pozíciójukat jelképzeik. A táblázatban az eredetileg elért eredmények szerepelnek. Az utólagos változások a rajtsorrendben † ikonnal lettek feltünteve (nem számítva az egyik versenyző hátrasorolásából következő előrelépést). A részletekért lásd a futamok szócikkeit.

Megjegyzések 
 - Az alakulat továbbra is gyári csapatként lesz számon tartva, révén annak hogy az új hajtásláncuk NIO-ként lett homologizálva.
 - Az alakulat valójában a GEOX Dragon tavalyi Penske EV-3 névre hallgató hajtásláncát használja a szezon során.
 - A kínai, az olasz, a francia, az indonéz, a dél-koreai az amerikai és a brit nagydíjakat törölték az országokban megjelent koronavírus-járvány miatt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Mitch Evans kapta, mivel Abt a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Sam Bird kapta, mivel Rowland a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Mitch Evans kapta, mivel Wehrlein a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot António Félix da Costa kapta, mivel Bird a legjobb 10-en kívül zárt.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula–E szezonok
Formulae
Formulae
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események